La città che non dorme (City That Never Sleeps) – film del 1953 diretto da John H. Auer
 La città che non dorme (Blue Moon) – romanzo di Walter Wager del 1981